Diney steht für:

Geographie:

 Diney (Tondikandia), Dorf in der Gemeinde Tondikandia in Niger
 Diney, Dorf in der Gemeinde Kolléram in Niger, siehe Dineye

Personen:

 Diney (Fußballspieler) (* 1995), kapverdischer Fußballspieler